McCulley ist der Familienname folgender Personen: 

 Johnston McCulley (1883–1958), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Michael J. McCulley (* 1943), US-amerikanischer Astronaut 

Ort in den Vereinigten Staaten:
 McCulley (Alabama)